The Icicle Works — британская рок-группа, образованная в 1980 году в Ливерпуле, Англия, и названная по рассказу Фредерика Пола «The Day the Icicle Works Closed» (1960). Icicle Works, исполнявшие гитарный инди-рок с размашистыми аранжировками и первую известность получившие на волне британской «новой психоделии» (Echo & the Bunnymen, The Teardrop Explodes, Wah!), выпустили шесть студийных альбомов, пять из которых входили в британские чарты. В UK Singles Chart наивысшего результата группа добилась с «Love Is A Wonderful Colour» (#15, 1983). Сингл «Whisper to a Scream» в 1984 году стал американским хитом (#37, Billboard Hot 100)
  
После распада группы в 1990 году вокалист Иэн Макнэбб начал сольную карьеру. В 2006 году он реформировал Icicle Works, группа провела короткие гастроли, а год спустя выступила на фестивале GuilFest. Декабрьское турне 2007 года, однако, получило в целом негативную прессу и группа распалась вновь.

Дискография

Синглы

Альбомы

Примечания 

Инди-рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1980 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1990 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2008 году
Исполнители Arista Records
Музыкальные коллективы из Ливерпуля
Группы новой волны из Великобритании
Рок-группы Великобритании